

Книги 

 «Книга джунглів» — збірка казок Редьяра Кіплінґа.
 «Друга книга джунглів» — збірка казок Кіплінґа.

Кінематограф 

 Книга джунглів (фільм, 1942)
 Книга джунглів (мультфільм, 1967)
 Книга джунглів 2 (мультфільм, 2003)
 Книга джунглів (фільм, 1994)
 Книга джунглів (фільм, 2016)
 Книга джунглів 2 (фільм, 2022)
 Книга джунглів: Початок (фільм, 2018)